Hultling är ett svenskt efternamn, som burits av:

 
 Claes Hultling (född 1953), svensk läkare
 Katarina Hultling (född 1954), svensk sportjournalist

Svenska efternamn